Финал Кубка африканских наций 2010 года — решающий футбольный матч Кубка африканских наций 2010, который состоялся 31 января 2010 года на стадионе «11 ноября» в Луанде между сборными Ганы и Египта. Победителем матча со счётом 1-0 стала сборная Египта. Единственный мяч в игре забил нападающий «фараонов» Гедо.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 

Финал
Футбол в Африке в 2010 году
Январь 2010 года
События 31 января
Спорт в Луанде
2010-е годы в Анголе
Матчи сборной Египта по футболу
Сборная Ганы по футболу